Aphrocallistes är ett släkte av svampdjur. Aphrocallistes ingår i familjen Aphrocallistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Aphrocallistes